La saison 2005-2006 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. Engagée en Division 1, en Coupe d'Algérie et en Ligue des champions, l'USM Alger termine vice-champion d'Algérie derrière la JS Kabylie, et atteint la finale de la coupe d'Algérie.

Effectif et encadrement 
|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=8 style="background: #F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Compétitions

Championnat d'Algérie

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Ligue des champions de la CAF 2006

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Note de type "Note"

Note de type "Rapport"

Liens externes 
 

2005-2006
Alger USM
Football en Algérie en 2005
Football en Algérie en 2006